Кирпи́чников (Кірпічников, Кірпічніков) — російське прізвище, утворене від слова кирпичник («цегляр»).
 Кирпичников Анатолій Миколайович (1929—2020) — російський археолог, доктор історичних наук.
 Кирпичников Мойсей Елійович (1913—1995) — російський ботанік-систематик.
 Кирпичников Олександр Іванович (1845—1903) — російський історик літератури та релігії, філолог, краєзнавець, культуролог.

Кирпичникова
 Кирпичникова Анастасія Дмитрівна ( 2000) — російська плавчиня.